Isabel da Baviera, Imperatriz da Áustria — esposa de Francisco José I
Sissi (filme) — filme austríaco de 1955
Sissi (série de filmes) — série de filmes sobre  Isabel da Áustria, estrelados por Romy Schneider
Sissi (futebolista) — futebolista brasileira

Ver também
Sissy (Aisne) — comuna francesa

Desambiguações de epônimos